Maximilià II de Baviera (Munic, 1811 - 1864), Rei de Baviera (1848 - 1864)
 Maximilià II Manuel de Baviera (Munic, 1662 - 1726), Príncep Elector de Baviera (1679 - 1726)
 Maximilià II del Sacre Imperi Romanogermànic (1527, Viena - Ratisbona, 1576), Emperador del Sacre Imperi, arxiduc d'Àustria i de Bohèmia (1564-1576)